Soupault ist der Familienname folgender Personen: 

 Philippe Soupault (1897–1990), französischer Schriftsteller, Mann von Ré Soupault
 Ré Soupault (1901–1996), französische Fotografin, Frau von Philippe Soupault